Welt – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Nordfriesland, w Niemczech
 Welt – zespół muzyczny

Zobacz też:
 Weld
 Hotel Welt w Katowicach
 Die Welt
 Meine Welt
 Moryc Welt